«Наркобарон» () — криминальный триллер режиссёра Джо Карнахана.

Сюжет 

Детектив Ник Тэллис, отстраненный от службы после трагического задержания опасного наркодилера, получает редкий шанс вернуться на прежнюю работу. Расследование жестокого убийства оперативника отдела по борьбе с наркотиками за два месяца не продвинулось ни на шаг, и начальство надеется, что у Ника есть свежие идеи. Вместе с бескомпромиссным лейтенантом Оаком он пытается выяснить, как погиб агент и кому была выгодна его смерть. Ответы кажутся очевидными, но Ник подозревает, что всё не так просто, как кажется на первый взгляд. Вскоре открытия подтвердят его догадку.

В ролях 
Джейсон Патрик — Ник Теллес
Рэй Лиотта — Генри Оак
Чи Макбрайд — капитан Чиверс
 Лойд Адамс — Уолтар Данригес
 Дэн Лиез — Элвин Доу
 Карен Робинсон — Лиз Детмер
 Алан Ван Спрэнг — детектив Микель Калвес
Джон Ортис — Октавио Руис
Баста Раймс — Дарнелл «Big D Love» Бири

Съёмки 

 Съёмки фильма заняли 28 дней.
 Бюджет картины был настолько мал, что в сцене, где Джейсон Патрик расспрашивает людей о человеке, изображенном на фотографии, создателям фильма пришлось снимать обычных прохожих.
 Специально для съёмок в фильме Рэй Лиотта набрал 25 фунтов веса (примерно 11,3 килограмма).
 За фильм слово «fuck» произносится 298 раз.
 Роль Генри Оака могла достаться Харрисону Форду и Алеку Болдуину.
 Будучи хорошими друзьями Джо Карнахана, Рэй Лиотта и Джейсон Патрик сыграли в фильме практически бесплатно.
Том Круз был настолько впечатлен картиной, что решил выступить в качестве исполнительного продюсера и добился того, что фильм был выпущен в более широкий прокат, чем предполагалось ранее. Он также убедил Джо Карнахана стать режиссёром фильма «Миссия невыполнима 3». Однако, незадолго до начала съёмок Карнахан покинул проект из-за творческих разногласий с Крузом.

Награды и номинации 

Кинофестиваль «Сандэнс»

 Номинация на Гран-при в категории «Драматический фильм»

Критика 
По рейтингам сайта IMDb фильм получил преимущественно хорошие отзывы. 7 из 10.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-триллеры США
Фильмы о полицейских
Фильмы Lionsgate Films
Фильмы Paramount Pictures
Фильмы-триллеры Канады
Детективные фильмы США
Детективные фильмы Канады
Фильмы Канады 2002 года